Reka je lahko:

Vodotok 
 reka, vodno telo

Vodotok v Sloveniji 
 Reka (tudi Notranjska reka, Velika voda oz. Kraška reka), reka na Primorskem/Notranjskem, ponikne v Škocjanskih jamah 
 Reka, potok na Gorenjskem, pritok reke Pšate
 Reka (Jezersko), potok, pritok Kokre
 Reka, potok, ki teče skozi Šmartno pri Litiji, desni pritok Save s povirnim krakom Mala Reka
 Reka, pritok Jablaniškega potoka pri Litiji
 Reka, potok, desni pritok Drave pri Dravčah
 Reka, potok, povirni pritok Logaščice
Babna reka, potok pri Babni Reki, občina Šmarje pri Jelšah
Hočka reka ali Reka, nekdanje poimenovanje za Hočki potok, pritok Polskave
Javorska reka, povirni pritok Dobrunjščice
Panška reka, povirni pritok Dobrunjščice
Rekarska reka, povirni? pritok Dobrunjščice

Vodotok drugod 

 Banjska reka (več vodotokov)
 Borovska Reka, potok v Severna Makedoniji
 Kriva reka, reka v Severni Makedoniji, pritok Pčinje
 Mala reka, potok/reka v Severni Makedoniji
 Makedonska reka (Severna Makedonija)
 Topčiderska reka, potok v Beogradu (Srbija)
 Trekljanska reka (Bolgarija)

Naselbina

Naselje v Sloveniji 

 Reka, Cerkno
 Reka, Laško
Babna Reka
 Gozd-Reka
 Kočevska Reka
 Marija Reka

Naselje na Hrvaškem 
 Reka (hrv. Rijeka), mesto in pristanišče na Hrvaškem
 Reka, Koprivnica
 Ivanja Reka (pri Zagrebu)

Naselje v Srbiji 
 Reka, Kladovo
Reka, Kraljevo
Kriva Reka (3 naselja)
Mala Reka (3 naselja)
Suva Reka (Suharekë oz. Therandë), mesto na Kosovu

Glej tudi 

Rijeka (razločitev)
seznam rek v Sloveniji
potok
Rečica (razločitev)
Zadrževalnik Reka, Logatec